Сипа́йло — белорусская фамилия.

 Сипайло, Андрей — латвийский футбольный арбитр.
 Сипайло, Владимир Николаевич — капитан, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Сипайло, Игнатий Фаддеевич — подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.

См. также 
 Сипайлы
 Сипайлов
 Сипайлово